Baranowskaja ist die weibliche Form des Familiennamens Baranowski.
Namensträgerinnen sind:
 Natalja Baranowskaja, früherer Name von Natalia Chatziloizou (* 1979), weißrussisch-zypriotische Schwimmerin
 Wera Wsewolodowna Baranowskaja (1885–1935), russische Schauspielerin